Шелгуново — название нескольких населённых пунктов:
 Шелгуново — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Шелгуново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 Шелгуны
 Шелгунов